Dexing bezeichnet:

 Dexing (德兴市), Stadt in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dexing (Xifeng) (德兴满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu im Kreis Xifeng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dexing (Longxi) (德兴乡), Gemeinde im Kreis Longxi in der chinesischen Provinz Gansu
 Dexing (Mêdog) (德兴乡), Gemeinde im Kreis Mêdog im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Dexing (Buji) (德兴社区), Einwohnergemeinschaft im Straßenviertel Buji von Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong